Ханс Маг (; род. 21 декабря 1916 года в Цюрихе, Швейцария — ум. 23 сентября 1981 года в Цюрихе) — швейцарский велогонщик, выступавший в 40-х годах XX века. Призёр чемпионатов Швейцарии на шоссе и в циклокроссе.

Достижения 

 1941
2-й Чемпионат Цюриха 
2-й Тур Северо-Западной Швейцарии 
3-й Чемпионат Швейцарии в циклокроссе
4-й Тур Швейцарии
1-й — Этап 1
 1944
3-й Чемпионат Швейцарии
 1945
1-й Тур Северо-Западной Швейцарии 
1-й Тур дю Лак Леман 
2-й Чемпионат Цюриха 
3-й Цюрих – Лозанна

Ссылки 
 Маг, Ханс на FirstCycling
 
 
 

Велогонщики Швейцарии